La Srpska Liga 1998-1999 è stata la 7ª edizione della terza divisione di calcio per squadre serbe della Repubblica Federale di Jugoslavia.

Avvenimenti 

Il 24 marzo 1999 sono iniziati i bombardamenti aerei della NATO sulla RF Jugoslavia e ciò ha portato all'interruzione della stagione 1998-99 che così non è stata terminata. Le retrocessioni sono state bloccate.

Le squadre di etnia albanese del Kosovo abbandonano il sistema calcistico jugoslavo (mentre quelle di etnia serba rimangono).

Voivodina 

 CLASSIFICA AL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE
 Cement (Beočin)              43
 Big bul (Bačinci)            36
 Kabel (Novi Sad)             33
 Veternik (Novi Sad)          32
 Mladost Uni. luks (Lukićevo) 29
 Elan (Srbobran)              27
 Jedinstvo Stević (Kačarevo)  27
 Radnički (Bajmok)            26
 Bačka (Bačka Palanka)        26
 Vršac                        25
 Solunac (Karađorđevo)        25
 Srem (Sremska Mitrovica)     25
 Begej (Žitište)              23
 Radnički (Nova Pazova)       23
 Sutjeska (Bačko Dobro Polje) 21
 Sloven (Ruma)                18
 Radnički (Sombor)            17
 Mladost (Bački Jarak)        16
 Le prime 3 vengono promosse in Druga liga SR Jugoslavije 1999-2000

Belgrado 

 CLASSIFICA DOPO IL GIRONE D'ANDATA
 BSK Borča                    39
 Teleoptik                    39
 Železničar                   38
 Balkan Mirjevo               29
 Mladenovac                   27
 Trudbenik                    26
 Polet                        24
 Grafičar                     23
 Voždovac                     21
 BASK                         21
 Bežanija                     19
 Rakovica                     17
 Sinđelić                     17
 PKB Padinska Skela           16
 BSK Batajnica                16
 Dorćol                       16
 Srem Jakovo                  15
 Crvena zvezda MML            11
 Le prime 3 vengono promosse in Druga liga SR Jugoslavije 1999-2000

Danubio 

 CLASSIFICA DOPO IL GIRONE D'ANDATA
 Rudar Kostolac               39
 ZSK Valjevo                  30
 Rađevac Krupanj              30
 Mačva Šabac                  30
 Železničar Smederevo         29
 Mačva Bogatic                29
 Gučevo Banja Koviljača       27
 Ribnica Mionica              26
 Selevac                      24
 VGSK Veliko Gradište         24
 Sloga Lipnički Šor           22
 Borac Veliko Laole           22
 Radnički Zorka Šabac         21
 Morava Velika Plana          20
 Jedinstvo Ub                 19
 MIP Požarevac                16
 Mladi Radnik Radinac         13
 Mladost Sm. Palanka          12
 Le prime 3 vengono promosse in Druga liga SR Jugoslavije 1999-2000

Moravia 

 CLASSIFICA DOPO IL GIRONE D'ANDATA
 Šumadija Kragujevac          40
 Zlatibor Užice               34
 Sevojno                      33
 Vodojaža Grošnica            31
 Badnjevac                    30
 Zastava Kragujevac           30
 Polet Ljubić                 28
 Šumadija Aranđelovac         27
 Jedinstvo Užice              27
 Metalac Trgovački Kraljevo   25
 Omladinac Zablaće            22
 Karađorđe Topola             22
 Sloga Požega                 21
 Rudar Baljevac               18
 Takovo Gornji Milanovac      15
 Gruža                        13
 FAP Priboj                    6
 Polimlje Prijepolje           5
 Le prime 2 vengono promosse in Druga liga SR Jugoslavije 1999-2000

Niš 

 CLASSIFICA DOPO IL GIRONE D'ANDATA
 OFK Niš                      36
 Rudar Aleksinački Rudnici    35
 Dubočica Leskovac            33
 Vučje                        32
 Radnički Pirot               29
 Pukovac                      27
 Sinđelić Niš                 25
 Železničar Niš               25
 Dinamo Vranje                25
 Radnik Surdulica             24
 Radan Lebane                 21
 Pusta Reka Bojnik            20
 Zadrugar Žitorađa            18
 Svrljig                      18
 Čelik Belo Polje           18
 Progres Pirot                17
 Jastrebac Blace              17
 Car Konstantin Niš           15
 Le prime 4 vengono promosse in Druga liga SR Jugoslavije 1999-2000

Timok 

 CLASSIFICA DOPO IL GIRONE D'ANDATA
 Trajal Kruševac              39
 Radnički Svilajnac           33
 Temnić Varvarin              32
 Majdanpek                    29
 Đerdap Kladovo               26
 Rudar Bor                    26
 Župa Aleksandrovac           25
 Napredak Kušiljevo           25
 Juhor Obrež                  24
 Jagodina                     24
 Timok Zaječar                23
 Putevi Zaječar               21
 Kopaonik Brus                20
 Timočanin Knjaževac          19
 Hajduk Veljko Negotin        18
 SFS Borac Paraćin            18
 Borac Bivolje                17
 Morava Ćuprija               13
 Le prime 3 vengono promosse in Druga liga SR Jugoslavije 1999-2000

Note

Voci correlate 
Prva liga SR Jugoslavije 1998-1999
Druga liga SR Jugoslavije 1998-1999
Kup Jugoslavije 1998-1999

Collegamenti esterni 
 Le stagioni 1991-2000 su fsgzrenjanin.com
 La stagione 1998-1999 su rsssf.com

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1999